Anastrus är ett släkte av fjärilar. Anastrus ingår i familjen tjockhuvuden. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tjockhuvuden
Anastrus